Kalale kan syfta på följande:
 Kalalé, kommun i Benin
 Kalale (ort), ort i Indien